Loos může znamenat:

příjmení
 Adolf Loos (1870–1933) – česko-rakouský architekt, manžel Kláry Loosové
 Ivo Loos (1934–2009) – český architekt a fotograf
 Josef Loos (1888–1955) – český hokejista
 Josef Loos (politik) – český římskokatolický duchovní a politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Karel Loos (1722–1772) – český hudební skladatel
 Klára Loosová (1904–1942) – česká židovka, fotografka a spisovatelka zavražděná nacisty, manželka Adolfa Loose
 Miloslav Loos (1914–2010) – český cyklista
 Rebecca Loos (* 1977) – nizozemská glamour modelka
 Valentin Loos (1895–1942) – český hokejista

jiný význam
 Loos-en-Gohelle – město v departementu Pas-de-Calais
 Loos (Nord) – město v departementu Nord
 Van Gend en Loos, významný judikát Evropského soudního dvora z roku 1963

Německá příjmení
Česká příjmení